Estação Santa Clara (Metro do Porto)
 Estação Santa Clara (Metrô de São Paulo)